Красивое озеро — гидроним в России:

 Красивое озеро — озеро в Красноярском крае, в Таймырском Долгано-Ненецком районе, на правом берегу нижнего течения Енисея (координаты: ).
 Красивое озеро — озеро в Мурманской области, в Кольском районе (координаты: ).
 Красивое озеро — озеро в Сахалинской области, в Курильском районе, на острове Итуруп.
 Красивое озеро — озеро в Чукотском автономном округе, в Анадырском районе, в бассейне реки Канчалан (координаты: ).

См. также 
 Красивое Озеро — вождь индейцев
 Красивое Озеро — деревня в Тульской области, в Тёпло-Огарёвском районе

Примечания